Трайбер — немецкая фамилия. Известные носители:
 Трайбер, Биргит (1960) — восточногерманская пловчиха.
 Трайбер, Эрик (1797—1882) — немецкий медик и филэллин.